Гаттузо — фамилия. Известные носители:

 Гаттузо, Дженнаро (род. 1978) — итальянский футболист.
 Гаттузо, Себастьян (род. 1971) — монакский бегун.

См. также 
 Гуттузо, Ренато